A73 ou A-73 peut faire référence à plusieurs choses.

Informatique 
 ARM Cortex-A73, un processeur d’ARM.

Jeux 
 Défense Benoni, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute allemande A73 reliant Suhl à Feucht ;
  Autoroute espagnole A-73, autoroute en projet qui reliera Burgos à Aguilar de Campoo ;
  Autoroute néerlandaise A73 reliant Nimègue à Maasbracht ;
  Autoroute québécoise 73 (A-73) reliant Saint-Georges à Stoneham-et-Tewkesbury.

Route
  Route britannique A73 reliant Abington à Cumbernauld en Écosse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres